Floriano Saraiva dos Santos (Tucuruí, 2 de janeiro de 1967) é um violonista, arranjador e cantor brasileiro.

Discografia
(2003) Quintas Culturais
(2003) Made in Pará II
(2001) Canto Vital 
(2001) Fiz da vida uma canção

Ligações externas
Floriano faz participação em concerto de 20 anos da orquestra

Naturais de Tucuruí
Arranjadores do Pará
Cantores do Pará
Violonistas do Pará